Zalivnoie (en rus: Заливное) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 72 habitants. Pertany al districte de Nijnegorski.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea